Kozmodemjansk (oblast Jaroslavl), dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Kozmodemjansk (Mari El), stad in de Russische autonome deelrepubliek Mari El